Jan II., vévoda Bourbonský (1426 – 1. dubna 1488, Château de Moulins), někdy též nazývaný Jan Dobrý nebo Metla na Angličany, byl synem Karla I. Bourbonského a Anežky Burgundské. Od roku 1456 byl vévodou Bourbonským a vévodou z Auvergne až do své smrti.

Život 
Jan II. Bourbonský si vysloužil svá přízviska Dobrý a Metla na Angličany za svou pomoc při vyhánění Angličanů z Francie.

V roce 1483 se stal francouzským konstáblem díky svém bratru Petru II. Bourbonském a švagrové Anně, kteří se tak chtěli zbavit hrozby pro regentství nezletilého krále.

Aby získal nespokojené šlechtice zpět na svou stranu, tak král Ludvík XI. rozdával četné dary určitým šlechticům. Mezi ně patřil i vévoda Jan. Mezi projevy královy přízně patří i nabídnutý sňatek jeho legitimizované dcery Markéty a Janovým nejstarším nelegitimním synem Ludvíkem Bourbonským. Manželství bylo velkolepě oslaveno v Paříži a pár byl vyznamenán a obdarován králem. Mezi jinými právě manželství jeho syna s královou dcerou Janovi nejvíce lichotilo.

První svatba 
Roku 1447 jej otec oženil s Johanou Francouzskou, dcerou krále Karla VII. Francouzského. Z toho manželství nevzešli žádní přeživší potomci.

Druhá svatba 
Tato svatba se uskutečnila roku 1484 v Saint-Cloud, kdy si vzal Kateřinu z Armagnac, dceru Jakuba z Armagnac, vévody z Nemours. Zemřela roku 1487 bez potomků.

Třetí svatba 
Ještě ten rok si vzal za ženu Janu Bourbonskou, dceru Jana Bourbonského, hraběte z Vendôme. Měl s ní syna Ludvíka Bourbonského (1488–1488) nazývaného hrabě z Clermontu.

Smrt a následnictví 
Jan zemřel roku 1488 a jeho nástupcem se stal mladší bratr Karel. Nicméně tato posloupnost byla silně zpochybněná z důvodu silného politického postavení Petra a Anny. Během několika dnů byl donucen se vzdát bourbonských zemí ve prospěch Petra výměnou za finanční vyrovnání. Janova žena Jana se později znovu vdala za Jana III., hrabětem z Auvergne, a stala se tak matkou Madeleine de La Tour d'Auvergne, matky Kateřiny Medicejské.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Bourboni
Bourbonští vévodové
Vévodové z Auvergne
Hrabata z Forezu
Francouzští konetáblové
Francouzští nejvyšší komoří
Rytíři Řádu svatého Michala
Narození v roce 1426
Úmrtí v roce 1488
Úmrtí 1. dubna
Úmrtí v Moulins (Allier)
Pohřbení v klášteře Souvigny
Muži